Awashima bezeichnet:
 Awashima (Kagawa), eine Insel der japanischen Präfektur Kagawa
 Awashima (Niigata), eine Insel der japanischen Präfektur Niigata
 Awashima (Shizuoka), eine Insel der japanischen Präfektur Shizuoka
 (13039) Awashima, ein Asteroid des Hauptgürtels

Awashima ist der Familienname folgender Personen:
 Chikage Awashima (1924–2012), japanische Schauspielerin